Příjmení Jež nosí více různých osobností:

 František Jež (* 1970) – český sportovec skokan na lyžích
 Radim Jež (* 1982) – český historik
 Róbert Jež (1956) (* 1956) – slovenský fotbalista
 Róbert Jež (1981) (* 1981) – slovenský fotbalista

Související články 

 Ježek

Externí odkazy